Ponte romano – ponte costruito dagli antichi romani
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Arzignano in provincia di Vicenza
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Fidenza in provincia di Parma
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Oberdorf in Austria
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Mane in Francia
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Mérida in Spagna
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Colonia in Germania
 Ponte romano – sito archeologico di Napoli in via Salvator Rosa
 Ponte romano – ponte di epoca romana a Piercebridge in Inghilterra